

Села:
 Осинівка — Вітебська область, Бешенковицький район, Верхньокривинська сільська рада
 Осинівка — Вітебська область, Вітебський район, Новкинська сільська рада
 Осинівка — Вітебська область, Вітебський район, Шапечинська сільська рада
 Осинівка — Мінська область, Вілейський район

 Осинівка — колишнє село, Вітебська область, Бешенковицький район, Соржицька сільська рада

Хутір:
 Осинівка — Вітебська область, Браславський район

Слобода:
 Осинівка — колишня приміська слобода міста Чугуїв, де 1844 року народився Ілля Рєпін

Села:
 Осинівка — Одеська область, Ширяївський район
 Осинівка — Чернігівська область, Бахмацький район

Див. також 
 Осиновка